Aldeanueva de Guadalajara kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aldeanueva de Guadalajara (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Aldeanueva de Guadalajara (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar